Евге́ний Гавриле́нко:
 Гавриленко, Евгений Андреевич (род. 1986) — российский спортсмен силовых видов спорта.
 Гавриленко, Евгений Михайлович (род. 1951) — советский легкоатлет.